Wilhelm Bärensprung ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Bärensprung (Drucker, 1692) (1692–1761), deutscher Buchdrucker und Druckereibesitzer
 Wilhelm Bärensprung (Drucker, 1737) (1737–1801), deutscher Buchdrucker und Verleger 
 Wilhelm Ferdinand Bärensprung (1792–1855), deutscher Pfarrer